Barral di Baux – nobiluomo francese del XIII secolo
 Luigi Barral – ciclista italiano naturalizzato francese
 Marcel Barral – poeta francese
 Mario Lucio Barral – politico italiano
 Pierre Barral – letterato francese
 Pierre-Marie Barral – sacerdote francese
Jean-Augustin Barral – agronomo francese